Rongbuk peut désigner :
 le monastère de Rongbuk, un monastère au Tibet ;
 le glacier Rongbuk, un glacier de l’Everest.